

Cinema 
 Snitch – film del 1996 diretto da Keith Markinson
 Snitch – film del 1998 diretto da Ted Demme
 Snitch – film del 2011 diretto da Heather Hale
 Snitch - L'infiltrato – film del 2013 diretto da Ric Roman Waugh

Musica 
 Snitch – gruppo musicale svizzero
 Snitch – singolo di Obie Trice